Příjmení Jerofejev () má více nositelů:

 Venědikt Vasiljevič Jerofejev (1938–1990), ruský sovětský spisovatel
 Viktor Jerofejev (* 1947), ruský spisovatel

Externí odkazy